Небальд () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Небальд, Рудольф (род. 1952) — венгерский фехтовальщик.
 Небальд, Дьёрдь (род. 1956) — венгерский фехтовальщик.